12-й отдельный сапёрный батальон — сапёрое формирование (воинская часть) инженерных войск РККА Вооружённых Сил СССР, во время Великой Отечественной войны. 

Во время Великой Отечественной войны существовало два сапёрных формирования с одним и тем же войсковым номером 12, но в составе различных формирований, один последовательно в составе 16-го стрелкового корпуса, 48-й и 54-й армий, и другое в составе 106-й стрелковой дивизии, третьего сформирования.

12-й отдельный сапёрный батальон 16-го стрелкового корпуса, 48-й и 54-й армий 

Сформирован, очевидно, вместе с управлением 16-го стрелкового корпуса, 1-го сформирования.

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 1 февраля 1942 год.

На 22 июня 1941 года был прикомандирован к Управлению начальника строительства № 210 и находился на строительстве укреплённых районов на государственной границе Союза ССР, западнее города Каунас.

С начала Великой Отечественной войны отходит на восток, строит укрепления в районе Шимска, затем, в течение августа 1941 года отходит через Новгород, строит укрепления на реке Волхов. В октябре — ноябре 1941 года отступил вместе с 54-й армией в ходе Тихвинской оборонительной операции почти до Ладожского озера.

1 февраля 1942 года переформирован в 12-й отдельный инженерный батальон 54-й армии.

В составе

Командиры

12-й отдельный сапёрный батальон 106-й стрелковой дивизии 

12-й отдельный сапёрный батальон 106-й стрелковой дивизии в действующей армии с 15 февраля 1943 года по 11 мая 1945 года.

Воинская часть входила в состав 106-й стрелковой дивизии 3-го сформирования, и повторила её боевой путь.

Командиры

Другие инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 12-й гвардейский отдельный батальон
 12-й отдельный инженерный батальон Юго-Западного фронта
 12-й отдельный инженерный батальон 54-й, 8-й армий
 12-й гвардейский отдельный инженерный батальон
 12-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 12-й гвардейский отдельный инженерно-сапёрный батальон
 12-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 12-й отдельный горный минно-инженерный батальон
 12-й гвардейский отдельный батальон минёров
 12-й отдельный понтонно-мостовой батальон
 12-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон
 12-й гвардейский отдельный батальон инженерных заграждений
 12-й отдельный батальон электрозаграждений
 12-й отдельный электротехнический батальон
 12-й отдельный батальон разграждений

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны